Barkan (Berkane) – miasto w Maroku
 Barkan – miejscowość w Izraelu

 barkan – budowla obronna